Вангай Дорджі (* 1974) — бутанський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Джігме Дорджі (1919—1964) — прем'єр-міністр Бутану (1952—1964).
 Кінзанг Дорджі (* 1951) — прем'єр-міністр Бутану 2002—2003 та 2007—2008 років.
 Кінлі Дорджі (* 1986) — бутанський футболіст, півзахисник клубу «Їдзин».
 Лама Дорджі (1726/1728 — 1753) — хан Джунгарії в 1749—1753 роках.
 Льєндуп Дорджі (1935—2007) — прем'єр-міністр Бутану (25 липня — 27 листопада 1964 року).
 Сонам Тобгай Дорджі (1896—1953) — головний міністр Бутану (1917—1952).
 Уг'єн Дорджі (1855—1916) — головний міністр Бутану (1907—1916).
 Цеван Дорджі (1732—1750) — хан Джунгарії в 1745—1749 роках.
 Церінг Доржі (* 1995) — бутанський футболіст.
 Чімі Дорджі (* 1993) — бутанський футболіст, півзахисник клубу «Друк Стар» і національної збірну Бутану.

 Дорджі Вангмо Вангчук (* 1955) — одна з чотирьох дружин короля Бутану Джігме Синг Вангчука.
 Дорджі Намг'ял — пенлоп (правитель) Бутану з 1831 до 1832 року.
 Доржі Ханду (* 1955) — індійський політик, головний міністр Аруначал-Прадеш (2007—2011).
 Джігме Дорджі Вангчук (1929—1972) — третій король Бутану.
 Казі Лхендуп Дорджі Кханґсарпа (1904—2007) — перший прем'єр-міністр Сіккіму.

 Джігме-Дорджі — національний парк в Бутані.